A SZE vagy sze jelentései:

 Széchenyi István Egyetem rövidítése
 Sze, japán kana